Лучка — название населённых пунктов и рек:

Россия 
 Лучка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Лучка — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Лучка — деревня в Торопецком районе Тверской области.

 Лучка (приток Курджипса)
 Лучка (приток Прони)

Украина 
 Лучка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Лучка — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Лучка — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Лучка — село в Тернопольском районе Тернопольской области.